Dubrovniks universitet kan syfta på:

Universitetet i Dubrovnik – ett allmänt och statligt ägt universitet i Dubrovnik i Kroatien
DIU Libertas Internationella universitet – ett privatägt universitet i Dubrovnik i Kroatien